Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2017 de l'Open d'Australie, premier tournoi de la tournée du Grand Chelem.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 15,3 % par rapport à l'édition 2016.

 Un joueur issu des qualifications mais éliminé au  du tableau principal reçoit un bonus de 25 points ATP.

Faits marquants

Forfaits avant le début du tournoi 

  Juan Martín del Potro (39, préparation physique prolongée) →   Aljaž Bedene
  Juan Mónaco (64, blessure au poignet) →  Yoshihito Nishioka
  Kevin Anderson (80, blessure à la hanche) →  Chung Hyeon
  John Millman (84, blessure à la hanche) →  Jared Donaldson
  Ričardas Berankis (97, opération à la hanche) →  Víctor Estrella Burgos
  Tommy Robredo (399 (PR 57), blessure au pied) →  James Duckworth
  Thanasi Kokkinakis (non classé (PR 81), blessure) →  Peter Polansky

Pendant le tournoi 
 Âgé de 38 ans, l'ancien 2 mondial Tommy Haas fait son retour à la compétition, un an et demi après son dernier match officiel en .
 Au  tour, Ivo Karlović bat Horacio Zeballos en 5 h 14 (6-7, 3-6, 7-5, 6-2, 22-20), remportant ainsi le plus long  set de l'histoire du tournoi. Il réalise 75 aces (contre 33 pour son adversaire) et bat le record du nombre d'aces dans un match de l'Open d'Australie.
 Le tenant du titre et 2 mondial, Novak Djokovic, s'incline au  tour face à Denis Istomin,  mondial, en 5 sets et 4 h 48, après avoir mené 2 manches à 1 (6-7, 7-5, 6-2, 6-7, 4-6). Le Serbe n'avait plus perdu au second tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Wimbledon, en 2008.
 Le 1 mondial, Andy Murray, favori du tournoi depuis l'élimination de Novak Djokovic quelques jours plus tôt, est lui aussi sorti prématurément, en 1/8 de finale, battu en 4 sets par l'Allemand Mischa Zverev,  mondial (5-7, 7-5, 2-6, 4-6).
 Cette édition voit le retour au premier plan de Rafael Nadal et Roger Federer qui, redescendus respectivement aux  et  places, parviennent à atteindre la finale du tournoi, après une saison 2016 en demi-teinte, marquée par des blessures.
 Pour leur  duel, le  en finale d'un tournoi du Grand Chelem, Roger Federer s'impose face à son rival Rafael Nadal en 5 sets, au terme une fois encore d'un match dantesque qui restera le sommet de l'année tennistique et marquera pour le Suisse le début de sa meilleure saison depuis 2009. Il remporte son  titre ATP et son  titre du Grand Chelem. Cette victoire lui permet de revenir dans le top 10 du classement ATP.
 Lors de la finale, Roger Federer joue le  match de sa carrière à l'Open d'Australie. Seul Jimmy Connors avait jusqu'alors joué au moins 100 matches dans un même tournoi du Grand Chelem (102 matches à Wimbledon et 115 à l'US Open)

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2017
Tennis en Australie en 2017
Open Australie Simple messieurs
Tennis en janvier 2017